Schloss Greiz steht für:

 Oberes Schloss (Greiz)
 Unteres Schloss (Greiz)